Ніковський Андрій Васильович (1885—1942) — громадський і політичний діяч, активний член ТУП і УПСФ, літературознавець, мовознавець, журналіст.
 Ніковський Микола Тарасович (1917—1997) — радянський офіцер, брав участь у радянсько-фінській і німецько-радянській війнах, придушенні Угорської революції 1956 року, Герой Радянського Союзу.